Il doppio dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Patrick Galbraith e Anders Järryd erano i detentori del titolo, ma Galbraith ha deciso di non partecipare.
Solo Järryd ha partecipato facendo coppia con John Fitzgerald, ma ha perso nel 1º turno contro Marc-Kevin Goellner e David Prinosil.

Marc-Kevin Goellner e David Prinosil hanno battuto in finale 6–2, 6–7, 7–6, Paul Haarhuis e Mark Koevermans.

Teste di serie

  John Fitzgerald /  Anders Järryd (primo turno)
  Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti)

  Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (finale)
  Jim Grabb /  Jan Siemerink (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

ABN AMRO World Tennis Tournament 1992
ATP Tour 1992